Sacodiscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av C.B. Wilson 1924. Sacodiscus ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Sacodiscus